Doassansiopsis är ett släkte av svampar. Doassansiopsis ingår i familjen Doassansiopsidaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Doassansiopsis